Раким Нейтан Нуньес-Рочес (, 3 июля 1993, Дангрига) — профессиональный белизский футболист, выступающий на позиции дифенсив энда в клубе НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс».

Биография

Любительская карьера 
Раким Нуньес-Рочес родился в городе Дангрига 3 июля 1993 года. В 2000 году вместе с матерью Нэнси он переехал в США. Они жили в Лос-Анджелесе, затем последовательно переезжали в Колорадо, Джорджию, Кентукки и Алабаму. Школу Раким окончил в Феникс-Сити, учёбу он совмещал с работой, чтобы помогать матери. Кроме футбола, он играл за школьные команды по баскетболу и бейсболу, считался перспективным питчером. В 2011 году он поступил в Университет Южного Миссисипи, выбрав в качестве специальности ветеринарию.

В сезоне 2011 года Нуньес-Рочес сыграл в шести матчах за «Голден Иглз» и вошёл в символическую сборную новичков конференции США. Во втором сезоне он принял участие во всех двенадцати играх команды, одиннадцать начав в стартовом составе. В этих матчах Раким сделал 37 захватов, сэк и заблокировал один удар. В 2013 году он сыграл в двух первых матчах сезона, после чего получил травму. Оставшуюся часть чемпионата он провёл в статусе «освобождённого игрока».

Последний сезон в студенческой карьере Раким провёл в 2014 году, сыграв во всех одиннадцати играх в стартовом составе. Он стал лидером «Голден Иглз» по числу сделанных сэков и захватов с потерей ярдов. По итогам сезона Нуньеса-Рочеса включили в символическую сборную конференции США.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
В 2015 году Раким выставил свою кандидатуру на драфт НФЛ. В качестве его сильных сторон выделялась хорошая взрывная скорость, способность находить проходы в линии нападения для атаки на квотербека, уверенность действий против одиночных блоков. Также отмечалось, что он обладает хорошей рабочей этикой. Минусами назывались сравнительно невысокий рост и длина рук, склонность терять мяч из виду, ограниченный потенциал пас-рашера. Аналитик сайта НФЛ Лэнс Зирлейн отмечал, что Нуньес-Рочес мог бы начать профессиональную карьеру как игрок запаса на позиции ноуз-тэкла.

На драфте Раким был выбран клубом «Канзас-Сити Чифс» в шестом раунде под общим 217 номером. Он стал первым уроженцем Белиза, попавшим в Национальную футбольную лигу. В составе команды Нуньес-Рочес провёл три года. В сезоне 2015 года он сыграл в семи играх, в 2016 году — в одиннадцати, впервые выйдя в стартовом составе. В регулярном чемпионате 2017 года Раким принял участие во всех шестнадцати играх. Весной 2018 года он получил статус ограниченного свободного агента. Клуб сделал ему квалификационное предложение контракта, но в начале мая отчислил из состава.

В межсезонье он работал в составе «Индианаполис Колтс», но был отчислен во время предсезонного сокращения составов. Второго октября 2018 года Нуньес-Рочес подписал контракт с клубом «Тампа-Бэй Бакканирс». Из-за ряда травм он провёл за команду только три игры в регулярном чемпионате, отметившись в них двумя захватами. В марте 2019 года Раким подписал с «Бакканирс» новый однолетний контракт.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA 
 Статистика выступлений в НФЛ 

Игроки в американский футбол Белиза
Игроки «Канзас-Сити Чифс»
Игроки «Тампа-Бэй Бакканирс»